Borbála magyar királyné: több magyar király felesége is viselte ezt a nevet:

 Borbála magyar királyné (1392–1451), született cillei grófnő, Luxemburgi Zsigmond magyar király 2. felesége
 Borbála magyar királyné (1464–1515), született brandenburgi őrgrófnő, II. Ulászló magyar király 1. felesége